Епархия Пьи () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пьи, Мьянма. Епархия Пьи входит в митрополию Янгона. Кафедральным собором епархии Пьи является церковь святого Павла.

История 

9 июля 1940 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quo dominicus, которой учредил апостольскую префектуру Акьяба, выделив её из епархии Читтагонга. 19 сентября 1957 года апостольская префектура Акьяба была переименована в апостольскую префектуру Прома.

21 февраля 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Cum in iis, которой преобразовал апостольскую префектуру Прома в епархию.

8 октября 1991 года епархия Прома была переименована в епархию Пьи.

Ординарии епархии 

 епископ Thomas Albert Newman (12.07.1940 — 2.10.1975);
 епископ Joseph Devellerez Thaung Shwe (2.10.1975 — 3.12.2010);
 епископ Alexander Pyone Cho (3.12.2010 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quo dominicus, AAS 32 (1940), стр. 540 
  Булла Cum in iis, AAS 53 (1961), стр. 649

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Мьянмы